Jimbo puede referir a:
Jimmy Donal "Jimbo" Wales, cofundador de Wikipedia y presidente emérito de la Fundación Wikimedia.
Jimbo Jones, personaje de la serie de dibujos animados Los Simpsons.
Jimmy Connors Jimbo, tenista estadounidense de la década de 1970's y 1980's.
 Uno de los alias de Jim Morrison, poeta y músico estadounidense cantante principal de "The Doors".
 El apodo dado a James Bond el agente 007.